Кшешовице:

 Кшешовице — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Краковский повят.
 Кшешовице — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Кшешовице — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Кшешовице, в Малопольском воеводстве Польши.